ICO est un sigle de trois caractères pouvant signifier :
 Initial coin offering ;
 Institut de cancérologie de l'Ouest ;
 Informations et correspondances ouvrières, une organisation d'extrême gauche ;
 indicateur clé d'objectif, dans Cobit ;
 International Coffee Organization (en français, Organisation internationale du café) ;
 , une société de téléphonie par satellite créée par Inmarsat en 1995 ;
 Information Commissioner's Office, l'autorité britannique sur la régulation des données publiques et de vie privée ;
 Islamic Caliphate Organization, l'équivalent fictif de l'État islamique dans la série américaine House of Cards ;
 Ici Commence l'Océan, une association de voile et de sports nautiques de Grenoble École de Management.

ICO est une abréviation pouvant signifier :
 inventaire communal, en statistiques ;
 .ico (où ico est l'abréviation de icône), l'extension des fichiers d'images binaires utilisés sur Microsoft Windows pour les icônes.

 Icó, une ville brésilienne de l'État du Ceará.

Ico est un nom pouvant désigner :
 Ico, un jeu vidéo de Sony Computer Entertainment, dirigé par Fumito Ueda, sorti en 2001.